DDAC steht für:

 Didecyldimethylammoniumchlorid
 Der Deutsche Automobil-Club, Automobilclub zu Zeiten des Nationalsozialismus, siehe ADAC#Geschichte
 Deutscher Damen Automobil Club

DDAC